В Хорватии, по данным переписи 2011 года, статус города официально имеют 128 населённых пунктов.

Крупные города 
Крупными в Хорватии считаются города с численностью населения более 15 000 человек. Согласно переписи, в 2011 году таких городов насчитывалось 25.

Карта крупных городов 
Города с населением:
  — от 500 000 чел. 
  — от 100 000 до 299 999 чел.
  — от 50 000 до 99 999 чел.
  — от 15 000 до 49 999 чел.

Список городов

Примечания 

Города Хорватии
Хорватия
Списки:Хорватия